In 2001 werd het elfde voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van 11 april tot 7 november. Belsjyna Babroejsk werd kampioen.

 Naftan-Devon Navapolatsk wijzigde de naam in Naftan Navapolatsk

Eindstand 

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2001